Дойл () — ім'я та прізвище ірландського походження. Відомі носії:

Прізвище 
 Адріан Конан Дойл (; 1910—1970) — молодший син відомого англійського письменника Артура Конан Дойла.
 Артур Конан Дойл (; 1859—1930) — шотландський письменник, відомий перш за все своїми творами про Шерлока Холмса.
 Генрі Едвард Дойл (; 1827—1892) — британський художник, директор Національної галереї Ірландії упродовж 23 років.
 Джеймс Дойл (; 1822—1892) — антиквар та ілюстратор, син Джона Дойла.
 Джеррі Дойл (; 1956—2016) — американський актор та ведучий розмовного радіо.
 Джим Дойл (;  1945) — американський політик-демократ.
 Джон Дойл (; 1797—1868), відомий під псевдонімом HB, був політичним карикатуристом, художником і літографом.
 Каллум Дойл (;  2003) — англійський футболіст, центральний захисник.
 Кевін Дойл (;  1983) — ірландський футболіст, нападник клубу «Вулвергемптон Вондерерз».
 Річард Дойл (; 1824—1883) — ілюстратор вікторіанської епохи.
 Родді Дойл (;  1958) — ірландський письменник, драматург та сценарист.
 Том Дойл (;  1992) — новозеландський футболіст.
 Чарльз Алтамонт Дойл (; 1832—1893) — вікторіанський художник, брат художника Річарда Дойла, і син художника Джона Дойла.

Ім'я 
 Дойл Брансон (; 1933) — американський гравець у покер.

Дойл — місто, штат Теннессі
 Дойл — місто, штат Вісконсин
 Дойл — переписна місцевість в окрузі Лассен, штат Каліфорнія
 Дойл — переписна місцевість, штат Техас

Інше 
 Дойл Ерен () — нижня палата парламенту Республіки Ірландія (Ерахтасу).

Ірландські прізвища